Pablo Bruna (1611-1679), compositeur espagnol ;
 Dick Bruna (1927-2017), dessinateur néerlandais ;
 Maria Bruna (née en 1984), mathématicienne espagnole ;
 Annika Bruna, femme politique française.